FNK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fin Creek (Stati Uniti)